Carlos Restrepo puede referirse a:

Personajes
Carlos Lleras Restrepo: Presidente de Colombia (1966-1970)
Carlos Eugenio Restrepo: Presidente de Colombia (1910-1914)
Luis Carlos Restrepo: Escritor, psiquiatra, doctor en medicina y cirugía y político colombiano. 
Carlos Restrepo Isaza: Conocido como 'Piscis'. Entrenador de fútbol colombiano.
Juan Carlos Restrepo: abogado y político colombiano oriundo del departamento de Cundinamarca.
Carlos Restrepo Piedrahíta: abogado, jurista, diplomático y docente colombiano

Arquitectura
Carlos E. Restrepo (Medellín): Barrio tradicional clase media-alta de la ciudad de Medellín (Colombia).
Puente Carlos Lleras Restrepo: Estructura que cruza el río Cauca, a la altura de Caucasia, Antioquia (Colombia).